Šehovci est un toponyme qui peut désigner :
Šehovci, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Mrkonjić Grad et dans la République serbe de Bosnie ;
Šehovci, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Sanski Most, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.